La Copa de Europa femenina de baloncesto 1958-59 fue la primera edición de la máxima competición continental europea de baloncesto femenino a nivel de clubes, organizada por la FIBA, que había fundado su equivalente masculino un año antes. La jugaron nueve equipos, la mayoría de Europa del Este.

El Slavia Sofia derrotó al Dinamo Moscú en la final y se convirtió en el primer campeón de Europa de baloncesto femenino.

Resultados

Clasificación
 Slavia Sofia

 Dinamo Moscú 

 Estrella Roja de Belgrado
 Sparta Praga

 Constructorul Bucarest
 AS Montferrandaise
 AZS Varsovia
 Wissenschaft Berlín

 Heidelberg TV

Referencias

Baloncesto en 1958
Baloncesto en 1959
Euroliga Femenina